Hagspiel ist

ein Familienname:
 Franz Peter Hagspiel (1732–1799), Vorarlberger Schatzgräber 
 Gabriel Hagspiel (1765–1815), Priester
 Ludwig Hagspiel (1922–2012), Politiker
 Wolfram Hagspiel (1952–2021), Kunsthistoriker

ein Ortsname:
 Hagspiel (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hagspiel (Scheidegg), Ortsteil des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern